El término carpeta puede referirse, en esta enciclopedia:

 a una carpeta (también, fólder), un objeto utilizado comúnmente para archivar cualquier tipo de información con facilidad;
 en informática, a una carpeta de archivos o directorio, lugar en el que se agrupa un conjunto de archivos del equipo, del trabajo o personales;
 a carpeta de usuario.